Шараф аз-Заман Тагир аль-Марвазі обо ал-Марвазі (; 1056/57–1124/25) — лікар, автор книги Природа(естество) тварин (Китаб Таба'и аль-Хайяван аль-Бахри валь-Барри ).
 Хабас аль-Хасіб аль-Марвазі — перський математик ІХ ст.